Le Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale est une Institution de conservation, de recherche et d'actions culturelles situé dans la ville du Mans, dans la Sarthe. Il se situe dans le quartier Gambetta (quartier de Saint-Pavin). Il abrite également le Centre de Ressources des Peuples Premiers (CRPP), institution de recherche fondée par la ville du Mans en 2002.

Histoire 

Le centre expose environ 3 000 pièces. La majeure partie de la collection provient du fonds original des Jeunesses musicales de France. Elle a transité pendant six années par la Maison des Conservatoires de la Ville de Paris. L'association prend ses sources en 1995 lorsque Jean Jacques Aillagon, alors chargé des affaires culturelles de la Ville de Paris, rencontre les responsables du CFPI, à l'occasion d’une exposition sur la facture instrumentale organisée à l’Hôtel de Sens. Il propose bientôt à l'association la gestion de la collection. Les choses s'accélèrent grâce à l'appui de l’Institut Technologique Européen des Métiers de la Musique installé au Mans. Jean-Claude Boulard, en tant que président de la Communauté urbaine du Mans, demande à rapatrier le gros de la collection au Mans. En 1997, c'est la naissance du CPFI. Le Centre est soutenue par les collectivités locales, à quoi s'ajoutent des activités annexes comme des Salons de Musique, concerts-rencontres, des stages de constructions ou « la boutique en ligne » du CPFI. En 2003, la Ville du Mans rachète la collection pour pérenniser l’action du CPFI.

Compétences et Objectifs 

Le centre se base sur une équipe permanente restreinte comprenant seulement trois personnes: un luthier, une personne chargée de développement et de communication et un directeur. Cependant, nombreuses sont les personnes à graviter autour du centre: chercheurs, voyageurs, musiciens et enseignants y trouvent notamment leur besoin pour travailler et effectuer leurs recherches. Le CPFI est notamment responsable de la collection publique des instruments musicaux de la Ville du Mans. Il gère un espace de près de 650 m², juste en marge du centre ville. Il pourrait à l'avenir trouver sa place dans l'organisation de la Cité des Musiques. Les actions du CPFI sont réalisées en majorité en région Pays de la Loire mais aussi dans ce qu’on appelle le grand ouest et la région parisienne. 

Le centre est volontairement ouvert sur les cultures du monde. Le CPFI restaure et conserve des instruments de musique ethnographiques. Il offre ainsi une possibilité novatrice de découvrir certains éléments essentiels de l’histoire des hommes à travers la musique. Du fait que chaque instrument possède ses propres migrations, qu'il soit créé avec un savoir-faire unique et en même temps en évolution, il reflète également l’adaptation des hommes à leur environnement tout en exprimant la sensibilité d'une époque au travers des musiques et des esthétiques. Le travail du CPFI peut donc se résumer à de l’ethnographie musicale. il met notamment en place des expositions et des parcours pédagogiques. Les activités du centre sont variées comme l'organisation de « Salons de Musique », ou encore des ateliers de découverte et des master-classes avec des luthiers venant du monde entier.

Le Centre de Ressources des Peuples Premiers (CRPP) 

La délégation du Centre du Patrimoine de la Facture Instrumentale voyage dans le monde entier pour aller à la rencontre des peuples mêmes qui utilisent les instruments. Une grande visite fut par exemple organisée en Inde en 1998. Le CPFI est également chargé par la ville du Mans de gérer le Centre de ressource des peuples premiers, basé au Mans. Ce centre de recherche ethnologique fut mis en place en lien avec la thématique phare des grandes manifestations culturelles de la ville depuis 2002, et notamment du salon national du livre. La  du livre, se déroulant tous les ans, offre une nouvelle vision des peuples nomades et des peuples premiers. Le CPFI contribue à consigner les recherches et les conclusions qui ressortent des grands débats annuels se déroulant dans la ville à propos de l'ethnologie.

Les domaines de recherche et de restauration 

 La guitare comme instrument mondial
 Les traditions musicales en Europe de l'est: la Lettonie et la Hongrie 
 Les traditions musicales en Asie: Japon, Chine, Inde…
 L'évolution de la flûte dans le Monde dans une perspective chronologique

Les partenaires 

Le CPFI travaille en partenariat avec des instituts prestigieux comme le Musée du Quai Branly et le Musée de l'Homme ou avec des festivals comme « les Orientales » . L'établissement travaille également en lien avec la Cité de la musique de Paris. Le CPFI, en tant qu'institut de recherche, s'est développé avec une filiale allemande, créée à Marbourg en Allemagne pour approfondir ses travaux de recherche avec Institut d’ethnologie. Enfin, le CPFI porte son concours au Conservatoire à rayonnement régional du Mans. En , le CPFI a par exemple créé une exposition sur les instruments musicaux d'Asie.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel
 Les Musées du Mans sur le site officiel de la ville

Centre du patrimoine de facture instrumentale
Musée au Mans